Zaire (Zair) může mít více významů:

geografická oblast Afriky
 Zaire – středoafrický stát Demokratická republika Kongo, který se tak také nazýval v letech 1971 až 1997
 Zaire (provincie) – provincie Angoly, právě při hranicích s Kongem 

jiné
 Zaire – Voltairovo drama (1732)

Externí odkazy